Stejaru se poate referi la:

 Localități din România:
Stejaru, o localitate în județul Bacău
Stejaru, o localitate în județul Constanța
Stejaru, o localitate în județul Giurgiu
Stejaru, o localitate în județul Gorj
Stejaru, o localitate în județul Ialomița
Stejaru, o localitate în județul Mehedinți
Stejaru (Ion Creangă), Neamț, o localitate în județul Neamț
 Stejaru (Pângărați), Neamț, o localitate în județul Neamț
Stejaru, o localitate în județul Olt
Stejaru, o localitate în comuna Brazi, județul Prahova
 o denumire veche a orașului Plopeni din județul Prahova
Stejaru, o localitate în județul Teleorman
Stejaru, o localitate în județul Tulcea
Stejaru, o localitate în județul Vaslui

Vezi și 
Stejar (dezambiguizare)
Stejeriș (dezambiguizare)

Toponime românești